Лецкий — фамилия; имеет женскую форму Лецкая.
 Лецкий, Алексей Петрович (более известен под фамилией Лецкой; 1725—1800) — российский военный и государственный деятель, генерал-майор, первый гражданский губернатор Калужского наместничества в 1776—1782.
 Лецкий, Георгий Иванович (1888—1946) — генерал-майор Советской Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, краснознамёнец.